Jméno a příjmení Jan Vrba má více nositelů:

 Jan Vrba (bobista) – český sportovec, reprezentant ČR v bobu na ZOH 2010  (* 1982)
 Jan Vrba (politik) – český politik, po sametové revoluci ministr průmyslu ČR (1937–2020)
 Jan Vrba (spisovatel) – český lesník, učitel, básník a spisovatel (1889–1961)